Colli è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Col, Colle, Collo.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente lombardo, è presente prevalentemente nel milanese e nel pavese, con un ceppo anche nel reggiano.

Potrebbe derivare dal prenome medioevale Collo, originato da un soprannome, oppure da un toponimo contenente la parola Colle.

In Italia conta circa 1388 presenze.

Colle è tipico di Veneto e Friuli; Collo è piemontese; Col ha origine valsusina e compare in Piemonte, a Torino, e a Treviso e Pordenone, con un ceppo a Fontanelle.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani